Мидас — имена нескольких фригийских царей.
 «Мидас» — балет М. М. Фокина на музыку М. О. Штейнберга (1914)
 «Мидас-1» — американский спутник раннего предупреждения о ракетных запусках.
 «Мидас-2» — американский спутник раннего предупреждения о ракетных запусках.
 (1981) Мидас — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов, характеризующийся крайне вытянутой орбитой.

См. также 
 Синдром Мидаса — психопатологический синдром, сильное стремление к сексуальной свободе и постоянной смене партнёров.
 Список Мидаса — ежегодный рейтинг наиболее успешных инвесторов по версии журнала Forbes.